Ваканохана Кандзи:

 Ваканохана Кандзи (1928—2010) — борец сумо.
 Ваканохана Кандзи (род. 1953) — борец сумо из Аомори, Япония.